Игорь Князев:
 Князев, Игорь Владимирович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Князев, Игорь Вячеславович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Князев, Игорь Николаевич (род. 1960) — советский и российский хоккеист  .
 Князев, Игорь Фёдорович (род. 1965) — советский и российский хоккеист  .